Мацудайра:

 Мацудайра — самурайский род в средневековой Японии.
 Мацудайра, Ёринага (1874—1944) — японский аристократ и политический деятель конца периода Мэйдзи и начала периода Сёва.
 Мацудайра Катамори (1836—1893) — крупный государственный и военный деятель Японии в начале периода Мэйдзи.
 Мацудайра Киёясу (1511—1536) — японский самурай периода Сэнгоку («Воюющих провинций», 1467—1568 гг.).
 Мацудайра Саданобу — японский государственный деятель.
 Мацудайра Таданао (1595—1650) — японский даймё в начале периода Эдо, 2-й глава Фукуи-хана (1607—1623).
 Мацудайра Хиротада (1526—1549) — японский самурай периода Сэнгоку («Воюющих провинций», 1467—1568 гг.).